Krejsa bzw. die weibliche Form Krejsová ist ein tschechischer Familienname, Namensträger sind:
 Vilém Krejsa (1875–1958), Pseudonym des tschechischen Schriftstellers und Literaturkritikers František Sekanina
 Jaroslava Krejsová (* 1937), tschechische Schriftstellerin und Regionalhistorikerin
 Petra Krejsová (* 1990), tschechische Tennisspielerin